Tepoxtepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepoxtepec, Tenancingo, ort, delstaten Mexiko, 
 Tepoxtepec, Guerrero, ort, Apaxtla,